Дербенёв — русская фамилия. 

Известные носители:
 Дербенёв, Вадим Клавдиевич (1934—2016) — советский и российский режиссёр, оператор, сценарист. 
 Дербенёв, Виталий Вячеславович (1976—2022) — белорусский тяжелоатлет.
 Дербенёв, Леонид Петрович (1931—1995) — советский и российский поэт-песенник, переводчик, юрист.
 Дербенёв, Павел Никанорович (1852—1920) — российский промышленник, меценат.
 Дербенёв, Юрий Сергеевич (род. 1959) — российский актёр

Составная фамилия:

 Дербенёва-Ухова, Варвара Павловна  (1903—1982) — советский энтомолог, доктор биологических наук, дочь П. Н. Дербенёва.

См. также 
 Дербеневская набережная
 Новодербеновский